Оманская профессиональная лига Омана 2017/2018 () —
42-й сезон чемпионата Омана по футболу. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Дофар». Сезон начался 13 сентября 2017 года и завершился 3 июня 2018 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Омана на сайте goalzz.com
 Чемпионат Омана на сайте soccerway.com

2017/2018
Оман
2017 год в Омане
2018 год в Омане